Becchi – plurale di becco

Geografia
Becchi – frazione del comune italiano di Castelnuovo Don Bosco, in Piemonte
Becchi Rossi – montagna della valle Stura, in Piemonte
Becchi della Tribolazione – gruppo di vette delle Alpi Graie, appartenenti al Massiccio del Gran Paradiso, in Piemonte

Persone 
Becchi – famiglia di Firenze
Ada Becchi (1937) – accademica e politica italiana
Andrea Becchi (1849-1926) – pittore italiano
Carlo Becchi (1939) – fisico italiano
Egle Becchi (1930-2022) – pedagogista, accademica e storica italiana dell'infanzia
Gentile de' Becchi (...–1497) – vescovo italiano, precettore di Lorenzo il Magnifico e Giovanni de' Medici
Giovanni di Buiamonte de' Becchi (seconda metà del XIII secolo–1310) – politico italiano, cittadino della Repubblica fiorentina
Guglielmo Becchi (...–1491) – vescovo cattolico italiano
Paolo Becchi (1955) – filosofo, accademico e blogger italiano

Altro
 Becchi – azienda italiana produttrice di apparecchi per il riscaldamento e la cottura, e di elettrodomestici 
 Palazzo Becchi-Magnani – edificio residenziale di Reggio Emilia